Chilton (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Chilton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Chilton (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Chilton (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Chilton (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Chilton (Babergh), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Chilton (Mid Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Chilton (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Chilton Candover
 Chilton Cantelo
 Chilton Foliat
 Chilton Lane
 Chilton Moor
 Chilton Polden
 Chilton Street
 Chilton Trinity